est la formule chimique :
 du métasilicate de magnésium, un composé chimique ;
 de plusieurs minéraux :
 l'enstatite (ou orthoenstatite),
 la protoenstatite,
 la clinoenstatite,
 l',
 La bridgmanite (ou phase pérovskite), un polymorphe de haute pression et sans doute le minéral le plus abondant à l'intérieur de la Terre,
 la post-pérovskite, un polymorphe de très haute pression.

Notes et références 

Formule brute
Magnésium (minéral)
Silicate (minéral)
Polymorphisme